Canal 30 puede referirse a:

 Antofagasta TV de Antofagasta, Chile.
 Canal 30 de Honduras.
 XHSPR-TDT de México (canal de transmisión y antiguo canal virtual).

Canales de televisión por número